(302) Кларисса () — небольшой астероид главного пояса, который открыл 1 ноября 1890 года французский астроном Огюст Шарлуа в обсерватории Ниццы. Происхождение названия неизвестно.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Астероиды диаметром от 2 до 40 км